Змагання з лижних перегонів на дистанції 15 км класичним стилем серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 11 лютого в Національному лижному центрі в місті Чжанцзякоу (Китай).

Стиль перегонів на 15 км чергується від Олімпіади до Олімпіади: 2018 був вільний, а цього разу класичний. Чинний олімпійський чемпіон - Даріо Колонья. Він виграв цю дистанції у 2010, 2014 і 2018 роках, а також скіатлон на 30 км 2014 року. Володар срібної медалі Ігор-2018 Сімен Геґстад Крюґер кваліфікувався на Олімпіаду, але напередодні Ігор його тест на Ковід-19 виявився позитивним, і ще невідомо чи він вийде на старт. Бронзовий медаліст Денис Спіцов теж кваліфікувався. Перед Олімпіадою Йоганнес Гесфлот Клебо очолював загальний залік Кубка світу 2021–2022, а в заліку дистанційних перегонів перед вів Олександр Большунов. Сезон проходив під знаком домінування норвежців та росіян, які в дистанційних перегонах посіли 20 з 24-х можливих місць на п'єдесталі, а ще три місця посів Ійво Нісканен. Ганс Крістер Голунд виграв Чемпіонат світу 2021 року на дистанції 15 км вільним стилем.

Кваліфікація

Результати

Примітки